Пеночка-трещотка, или березовка (), — певчая птица из семейства славковых (Sylviidae). Многочисленный и широко распространённый вид умеренного и таёжного пояса Европы; на востоке ареал достигает юга Уральских гор. Трещотка совершает регулярные дальние миграции к местам зимовок в тропической Африке.

Описание 

Пеночка-трещотка длиной примерно от 11 до 13 см, размах крыльев от 19 до 24 см. Масса составляет примерно от 8 до 13 граммов. Верхняя сторона зелёная, грудь желтовато-белая. У маленькой птицы белое брюхо, жёлтое горло и жёлтые брови. Самец и самка окрашены одинаково. Пеночка-трещотка может прожить до восьми лет.

Позывки звучат примерно как «сиб» или «тюю». Пение состоит из двух строф: первая, очень характерная звучит как работающая швейная машина (агогика), а вторая — это спадающее «дю-дю-дю…».

Многие наземные гнёзда пеночки-трещотки (около 30 %) заселены муравьями родов Myrmica и Lasius.

Распространение 
Почти во всей Центральной Европе пеночка-трещотка присутствует с апреля по сентябрь. Зимует в тропической Африке. Время отлёта и направление движения стаи свойственны птицам от природы. Пеночка-трещотка обитает в светлых лиственных и смешанных лесах, буковых лесах и парках.

Экология 
Ареал трещотки в значительной степени перекрывается с ареалом двух других близких видов пеночек — теньковки и веснички. В отличие от двух последних видов, трещотка предпочитает старые сомкнутые леса с наличием открытого пространства под кронами деревьев и держится среди негустой растительности, преимущественно в нижних частях крон деревьев и подкроновом пространстве.

Питание 
Пеночка-трещотка питается пауками, моллюсками, ягодами, насекомыми и их личинками.

Рацион пеночки может существенно варьировать в зависимости от сезона, биотопа и географического района. Соответственно он меняется от сезона к сезону, от года к году и различен в разных районах. Птицы легко переходят в одного вида корма на другой в зависимости от их обилия и доступности. Питаясь пищей, в целом сходной у трёх видов (веснички, теньковки и трещотки), пеночки обнаруживают избирательность в отношении размера пищевых объектов: трещотка добывает наиболее крупных, весничка средних, а теньковка мелких беспозвоночных. Различия в размере кормовых объектов обусловлены тонкостями кормового поведения птиц и структорой микростаций: трещотка использует энергетически дорогие способы добывания пищи (трепещущий полёт, прыжки и перелёты на далёкое расстояние) и тратит много времени на высматривание жертвы. Поэтому она стремится охотиться на более крупную добычу, чем теньковка и весничка, которые используют менее энергоёмкие приёмы охоты — прыжки по веткам и перепархивания. Кроме того, весничка и теньковка, обитающие среди густой растительности, не могут выбирать крупных жертв из-за ограниченного обзора и вынуждены брать любую встретившуюся на их пути пищу.

Размножение 

Половая зрелость наступает через один год. Основной период инкубации с мая по июль. Построенное из стебельков и травы гнездо хорошо спрятано на земле в густом кустарнике. Самка откладывает от 6 до 7 яиц, высиживая их от 12 до 14 дней. Молодые птицы остаются в гнезде от 12 до 13 дней. Европейская популяция оценивается примерно в 7 млн гнездящихся пар.

Примечания

Литература 
 Hans-Günther Bauer, Einhard Bezzel, Wolfgang Fiedler (Hrsg): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas: Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz. Band 2: Passeriformes — Sperlingsvögel, Aula-Verlag Wiebelsheim, Wiesbaden 2005, ISBN 3-89104-648-0

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Пеночка-трещотка .

Пеночки
Птицы Африки
Птицы Европы
Животные, описанные в 1793 году